Bedford TA был среднетоннажным грузовиком, производившимся компанией Bedford Vehicles с 1953 по 1958 год в качестве замены грузовиков Bedford M-Series, производство которых было прекращено в 1952 году. «TA» означает «Type-A».

История 
Грузовик был разработан как замена грузовику Bedford M-Series, который к тому времени сильно устарел и нуждался в более современной замене. Прототип был основан на популярном в США грузовике Chevrolet Advance Design и получил индекс A-Type. Серийное производство грузовика началось в 1953 году, примерно в то же время, когда началось производство обновлённого Opel Blitz, который также был основан на грузовике Advance Design. Грузовики A-Type или TA, как их коротко называли, быстро стали очень популярными на британском рынке благодаря своему дизайну, вдохновлённому американцами, и получили прозвище «Американец».

Автомобиль имел тот же двигатель, что и грузовик Advance Design, что делало его быстрее, чем у конкурентов, но гораздо более экономичным. Продажи были относительно хорошими, и к 1958 году было произведено более 100000 таких грузовиков, грузовики TA были модернизированы в грузовики TJ, которые производились до 1998 года и были выпущены более 500000 единиц. Грузовики TA выпускались под разными обозначениями, хотя в основном продавались только грузовики TA.

Ссылки 
 Bedford A2C
 bedford trucks
 Bedford Light Truck
 1953 Bedford truck
 «Bedford A2C»

Bedford Vehicles
Автомобили